Bartosz Janiszewski (dziennikarz)
 Bartosz Janiszewski (kulturysta)
 Bartosz Janiszewski (piłkarz ręczny)